Stendammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stendammen, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun,  (59,4 ha)
Stendammen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn